Ribeirinha (Angra do Heroísmo) - freguesia no concelho de Angra do Heroísmo, Portugal
 Ribeirinha (Horta) - freguesia no concelho da Horta, Portugal
 Ribeirinha (Lajes do Pico) - freguesia no concelho de Lajes do Pico, Portugal
 Ribeirinha (Ribeira Grande) - freguesia no concelho da Ribeira Grande, Portugal
 Ribeirinha (curso de água), na freguesia açoriana de Doze Ribeiras
 A Ribeirinha - alcunha de Maria Pais Ribeira, concubina de Sancho I de Portugal

Desambiguação
Desambiguações de topônimos